RFA er en forkortelse, der kan henvise til flere artikler:
 Radio Free Asia, en asiatisk radiostation.
 Radiofrekvensablation, en medicinsk procedure.